

Plaatsen 
 Crouse (North Carolina), een plaats in de Verenigde Staten
 Crouse, historische naam van het schiereiland Cape Rouge van Newfoundland, Canada
 Northeast Crouse, een spookdorp op dat schiereiland
 Southwest Crouse, een plaats nabij dat schiereiland

Personen 
 Lindsay Crouse, een Amerikaanse actrice
 Russel Crouse, een Amerikaans toneelschrijver